Dramane Danté (1961. december 9. –) mali nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása laboratóriumi asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet.1990-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Mali labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Szakmai felkészültségét jellemzi a nemzetközi tornákon való foglalkoztatása. Nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2006-ban vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Katar rendezte a 10., az 1995-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

1995-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, valamint Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensi feladatokra alkalmazta. 1998-ban négy csoportmérkőzésen, az egyik negyeddöntőben tevékenykedett. 2002-ben egy csoportmérkőzésen és az egyik nyolcaddöntőben szolgált partbíróként. 2002-ig a partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. 2006-ban egy mérkőzésen volt lehetősége partbíróként tevékenykedni. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 9.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

2002-es labdarúgó-világbajnokság

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma Európa-bajnokságon: 3.

2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája 
Tunézia a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupáját, Egyiptom a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupáját rendezte, ahol CAF JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma az Afrikai nemzetek kupáján: 10.

2004-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

2006-os afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Olimpiai játékok
Amerikában rendezték a XXVI., az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

1996. évi nyári olimpiai játékok

Konföderációs kupa 
Dél-Korea és Japán adott otthont az 5., a 2001-es konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA JB kettő csoportmérkőzésen foglalkoztatta.

2001-es konföderációs kupa

Források 

Mali labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek